Buckland (Alaska), població dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Buckland (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 William Buckland (Axminster, 1784 - ?, 1856), naturalista, geòleg i paleontòleg anglès.